Haldeman, Haldemann:
 (Harry Robbins) "H. R." "Bob" Haldeman (1926, Los Angeles  1993, Santa Barbara), en amerikansk affärsman och politisk rådgivare
 Edith Haldeman (1905, New York  1984, New York), en amerikansk skådespelerska
 Jack "Jay" C(arroll). Haldeman II. (1941  2002), en amerikansk biolog och science fiction-författare
 Joe (William) Haldeman (* 1943, Oklahoma City), en amerikansk science fiction-författare
 Samuel Stehman Haldeman (1812, Locust Grove  1880), en amerikansk naturalist och lingvist

Se även 
 Halden
 Halderman

Germanska efternamn